Het Weer (Tien), een voormalig Nederlands televisieprogramma
Het Weer (VTM), een Vlaams televisieprogramma op VTM
Het Weer (VRT), een Vlaams televisieprogramma op Eén

Zie ook
 Weer (doorverwijspagina)